Ewan steht für:
 Ewan (Ontario), Ortschaft in der Gemeinde Trent Lakes, Provinz Ontario, Kanada
 Ewan (New Jersey), Unincorporated Community in Harrison Township (New Jersey), Gloucester County (New Jersey), New Jersey, USA
 Ewan (Washington), Unincorporated Community in Whitman County, Washington, USA
 Ewan, schottischer männlicher Vorname und ein Familienname, siehe Euan

Ewan ist der Familienname folgender Personen:
 Caleb Ewan (* 1994), australischer Radrennfahrer
 Joseph Ewan (1909–1999), US-amerikanischer Botaniker

 ist das Autorenkürzel von:
 Joseph Ewan (1909–1999), US-amerikanischer Botaniker

EWAN steht als Abkürzung für:
 Ethernet-Wide Area Network, Wide Area Network auf Basis von Ethernet
 Wanne-Eickel Hauptbahnhof (DS100-Code), Bahnhof in der Stadt Herne, Nordrhein-Westfalen

Siehe auch:
 Evan
 Iwan
 McEwen
 McEwan
 MacEwan
 MacEwen